Funes är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Navarra och regionen Navarra, i den nordöstra delen av landet,  km nordost om huvudstaden Madrid. Funes ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Funes är platt söderut, men norrut är den kuperad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km sydväst om Funes. Runt Funes är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Calahorra,  km väster om Funes. Trakten runt Funes består till största delen av jordbruksmark.

Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är februari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

 

Orter i Navarra